Il doppio del Warsaw Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Tetjana Perebyjnis e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo, ma Strýcová non ha partecipato.

Perebiynis ha fatto coppia con Martina Müller.

Elena Lichovceva e Anastasija Myskina hanno battuto in finale 6-3, 6-4 Anabel Medina Garrigues e Katarina Srebotnik

Teste di serie

  Liezel Huber /  Martina Navrátilová (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Katarina Srebotnik (finale)

  Elena Lichovceva /  Anastasija Myskina (campionesse)
  Elena Dement'eva /  Galina Voskoboeva (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 2006